Toray Pan Pacific Open 2011 — это 28-й ежегодный профессиональный теннисный турнир серии Premier 5 среди женщин.

Соревнование традиционно проводились на хардовых кортах в Токио, Япония. Из-за дождя часть матчей прошла в закрытом помещении.

Соревнования прошли с 26 сентября по 2 октября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Каролина Возняцки
 в парном разряде —  Барбора Заглавова-Стрыцова и  Ивета Бенешова

Соревнования

Одиночный турнир 

 Агнешка Радваньская обыграла  Веру Звонарёву со счётом 6-3, 6-2.
 Агнешка Радваньская выигрывает 2й титул в сезоне и 6й за карьеру.
 Вера Звонарёва уступает 2й финал в сезоне и 18й за карьеру.

Парный турнир 

 Лизель Хубер /  Лиза Реймонд обыграли  Жиселу Дулко /  Флавию Пеннетту со счётом 7-64, 0-6, [10-6].
 Лизель Хубер выигрывает 4й титул в сезоне и 47й за карьеру.
 Лиза Реймонд выигрывает 3й титул в сезоне и 73й за карьеру.

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2011 года

 серия премьер турниров WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 

 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 

Япония
Теннис
Сентябрь 2011 года
Октябрь 2011 года
2011